Der Deutsche Tourenwagen Cup 2016 war die erste und einzige ausgetragene Saison des Deutschen Tourenwagen Cups. Er war der Nachfolger der bisher ausgetragenen ADAC-Procar-Serie. Über acht verschiedene Saisonstationen wurden die Meistertitel in den neuen Kategorien Superproduction, Production 1 und Production 2 vergeben.

Teilnehmerliste

Klasseneinteilung 

Mit der Saison 2016 wurden neue Bezeichnungen und Regularien für die Fahrzeugklassen, ehemals Divisionen genannt, eingeführt. Die neu geschaffene Superproduction-Klasse stellt die leistungsstärksten Fahrzeuge dar und ist eine Fortführung der Division 1 des letzten Jahres. Diese Tourenwagen verwenden 1,6L-Turbomotoren, die etwa 300 PS stark sind.
Die kleine Division wird Production-Klasse genannt und fährt ebenfalls mit 1,6L-Turbos, jedoch mit weniger rennsportlichen Modifikationen, sodass etwa 230 PS möglich sein sollen. Das alte Super-1600-Reglement, welches die Division 2 der vergangenen Jahre stellte, wird nicht mehr verwendet, lebt allerdings in der ETCC weiter.
Kurz vor Saisonbeginn verkündete die Serienleitung das Zulassen einer dritten Fahrzeugklasse, die ähnlich der Production-Klasse sein soll, jedoch mit 2-Liter-Turbomotoren. Die teilnehmenden Fahrzeuge stammen zunächst aus dem Scirocco R-Cup.

Rennkalender 

Es wird vier Mal im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters gestartet.

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die Wagen unterschiedlicher Klassen starten die Rennen gemeinsam, werden allerdings nur innerhalb ihrer jeweiligen Klasse gewertet. Die ersten 8 Fahrzeuge sind punkteberechtigt nach folgendem System: 10-8-6-5-4-3-2-1. Dazu gibt es einen Zusatzpunkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde pro Rennen.

Motorsportsaison 2016